Marcus Krah (né en 1997), athlète américain, spécialiste du  haies ;
 Mareen Kräh (née en 1984), judokate allemande ;
 Maximilian Krah (né en 1977), homme politique allemand.